Simfonia núm. 5 (Beethoven), en do menor (op. 67) és una simfonia de Beethoven composta entre 1804 i 1808.
 Simfonia núm. 5 (Mahler), en do sostingut menor, de Gustav Mahler, composta entre 1901 i 1904.
 Simfonia núm. 5 (Prokófiev), en si bemoll major, (op. 100) de Serguei Prokófiev (1945).
 Simfonia núm. 5 (Schubert), en si bemoll major, D.485, de Franz Schubert composta l'any 1816.
 Simfonia núm. 5 (Txaikovski) en mi menor (op. 64), de Piotr Ilitx Txaikovski composta entre maig i agost de 1888.
 Simfonia núm. 5 (Honegger), peça amb tres moviments estrenada el 9 de març de 1951 per la Simfonica de Boston.